Mount Barker kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Barker, South Australia, ort, Mount Barker, 
 Mount Barker, Western Australia, ort, Plantagenet Shire, 
 Mount Barker (berg i South Australia), 
 Mount Barker (region), South Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar